Selting ist der Familienname folgender Personen:

 Ludgera Selting (* 1964), deutsche Juristin, Richterin und Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin
 Margret Selting, deutsche Germanistin